Вулиця Заслонова — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Починається від вул. Громова та закінчується переходом у вул. Леваневського. Названа на честь керівника партизанського руху Білорусі, Героя Радянського Союзу Костянтина Заслонова.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли, названі на честь людей